Alessandro Serpieri (1823-1885) – matematico, fisico, astronomo, sismologo, filosofo e sacerdote italiano
 Alessandro Serpieri (1935) – professore, studioso e traduttore italiano